

Cinema 
 Mississippi – film del 1931 diretto da Russell Mack
 Mississippi – film del 1935 diretto da A. Edward Sutherland

Geografia 
 Mississippi – stato degli Stati Uniti d'America
 Mississippi – fiume degli Stati Uniti d'America
 Mississippi – fiume del Canada
 Contea di Mississippi – contea dell'Arkansas
 Contea di Mississippi – contea del Missouri

Musica 
 Mississippi – canzone composta da Bob Dylan inserita nell'album The Globe Sessions di Sheryl Crow del 1998
 Mississippi Queen – canzone dei Mountain del 1970
 Mississippi – singolo dei Pussycat del 1975

Televisione 
 Mississippi – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1983 al 1984.

Altri progetti